P127 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 127, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament